Эстехба́нат () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Эстехбанат.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Рониз (Руниз) (بخش رونیز)
Население области на 2006 год составляло 66 391 человека.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса